Бадрутди́нов () — татарская фамилия, производное от Бадруддин.

Известные носители 
 Бадрутдинов, Джамал Шамсутдинович (род. 1991) — российский боксёр-любитель. Чемпион России (2019).
 Бадрутдинов, Минулла Бадрутдинович (1901—1943) — Герой Советского Союза, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.

См. также 
 Бадрудинов, Хасанхусейн Хасанхусейнович (род. 1995) — российский борец.
 Батрутдинов, Тимур Тахирович (род. 1978) — российский комедийный актёр и телеведущий.
 Бадретдинов